Влади́мир Никола́евич Лугово́й:
 Луговой, Владимир Николаевич (1939—2005) — российский физик-теоретик, лауреат Ленинской премии.
 Луговой, Владимир Николаевич (род. 1965) — генерал-майор ВС РФ, начальник РГВВДКУ в 2008—2009 годах, заместитель начальника Военного университета МО РФ.